Мики Муди (; полное имя Майкл Джозеф Муди, ; 30 августа 1950, Мидлсбро, Йоркшир, Англия) — британский гитарист, играющий в жанрах рок и блюз. Играл в группах Juicy Lucy, Snafu, Whitesnake, Nightfly, Moody Marsden Band, Company of Snakes и др. Как сессионный музыкант сотрудничал со множеством исполнителей.

Биография

Дискография

Tramline 
 1968 — Somewhere Down The Line
 1969 — Moves of Vegetable Centuries

Juicy Lucy 
 1969 — Juicy Lucy
 1970 — Lie Back and Enjoy It
 1971 — Get a Whiff a This
 1972 — Pieces
 1972 — Who Do You love — The Anthology
 1974 — Best Of
 1998 — Pretty Woman

Snafu 
 1973 snafu
 1974 Situation Normal
 1975 All Funked Up

Bob Young 
 1977 Young and Moody
 1995 The Nearest Hits Album
 2010 Back for the Last Time Again

Graham Bonnet
 1977 — Graham Bonnet
 1978 — No Bad Habits
 1981 — Line Up

David Coverdale 
 1977 — White Snake
 1978 — Northwinds
 2003 — The Early Years Whitesnake 
 1978 — Snakebite 1978 — Trouble 1978 — Live at Hammersmith 1979 — Lovehunter 1980 — Ready an’ Willing 1980 — Live...In the Heart of the City 1981 — Come an’ Get It 1982 — Saints & Sinners 1984 — Slide It In (UK version)
 1994 — Greatest Hits 2003 — Best of Whitesnake 2003 — The Silver Anniversary Collection 2004 — The Early Years 2008 — 30th Anniversary Collection 2011 — Box of Snakes The Moody Marsden Band 
 1992 — Never Turn Our Back on the Blues
 1994 — Live in Hell: Unplugged
 1994 — The Time Is Right for Live
 1994 — Real Faith
 2000 — The Night the Guitars Came to Play

The Snakes 
 1998 — Once Bitten (Japan)
 1998 — Live in Europe

Company of Snakes 
 2001 — Here They Go Again
 2002 — Burst the Bubble

M3 
 2005 — Classic Snake Live
 2005 — Rough an’ Ready

Сольные альбомы 
 2000 — I Eat Them for Breakfast
 2002 — Smokestacks Broomdusters and Hoochie Coochie Men (вместе с Полом Уильямсом)
 2006 — Don’t Blame Me
 2007 — Acoustic Journeyman
 2008 — Live and Rocking! — Live at the Hell Blues Festival 2000 (Micky Moody & Friends)
 2009 — Electric Journeyman

Гостевое участие 
 1969 — You Can All Join In (VA)
 1970 — Zoot Money (Zoot Money)
 1973 — In Memory of Robert Johnson (Пол Уильямс)
 1973 — I Never Got (Тони Келли)
 1973 — Manor Live (VA)
 1973 — Me and My Friend (Patrick Campbell Lyons)
 1974 — Funkist (Бобби Харрисон)
 1975 — Squire (Алан Хилл)
 1975 — Legend (Mickey Jupp)
 1977 — Fancy That (Joanna Carlin)
 1977 — City to City (Джерри Рафферти)
 1979 — Chappo (Roger Chapman)
 1982 — Riff Burglars (Roger Chapman)
 1982 — Madness, Money & Music (Шина Истон)
 1986 — In Quo Country (Боб Янг)
 1987 — Islands (Майк Олдфилд)
 1987 — Party Album (Гари Глиттер)
 1987 — Reaching Out (Пол Миллнс)
 1987 — Indestructible (Mike D’Abo)
 1987 — No Angel (Sanne Salomonsen)
 1988 — New Day (Джейн Харрисон)
 1989 — Walking the Cat (Roger Chapman)
 1990 — Hybrid and Lowdown (Roger Chapman)
 1991 — Blue-Eyed Slide (Brian Knight)
 1992 — Parlour Games (Джон Спенсер)
 1992 — Blues Brittania (VA)
 1992 — Waiting in the Wings (Chris Farlowe)
 1992 — Very Much Alive (Willy Finlayson and The Hurters)
 1993 — Midnight Postcards (Adam Faith)
 1994 — Tellin' Stories (Уолтер Трот)
 1994 — Line Up (Borderline)
 1995 — Together (Питер Смит)
 1995 — Green and Blues (Bernie Marsden)
 1996 — Kiss My Soul (Roger Chapman)
 1996 — Blue Thunder (Blue Thunder)
 1998 — Pinboard Wizards (Джеки Линтон)
 2000 — Here After (Джейми Маршалл)
 2000 — Gimme All Your Topp (VA)
 2000 — Snakebites (VA)
 2000 — Glory Bound (Chris Farlowe)
 2001 — Another Hair of the Dog (VA)
 2001 — Там, де ти є (Ани Лорак)
 2002 — Fairytale (Peer Gynt)
 2002 — Who’s He Calling Me Him (Norman Beaker Band)
 2003 — Freak Out (Chris Catena)
 2004 — On the Wire (Smokie)
 2005 — Nah Aufnahme (Westernhagen)
 2007 — One More Time for Peace (Roger Chapman)
 2007 — Human Spirit (Гари Флетчер)
 2008 — Slap My Hand (Jimmy Copley)
 2009 — Live at Abbey Road (Endangered Species)
 2010 — Live in Kawasaki/Demons & Wizards in Kawasaki (Uriah Heep)

Ссылки 
 Micky Moody. Фотографии.

Примечания 

Рок-музыканты Великобритании
Гитаристы по алфавиту
Хеви-метал-гитаристы Великобритании
Слайд-гитаристы
Музыканты Whitesnake
Соло-гитаристы
Рок-вокалисты Великобритании